Баново Поље је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1362 становника.

Насеље лежи у алувијалној равни (81 м), источно од савске мртваје Засавице и дринске мртваје Батра.

Године 1874. забележено је као „хришћанско село“ на дринском путу. Назив Банско Поље потиче из времена мачванских банова (XIII век). Године 1822. имало је 77 кућа са 70 пореских и 179 харачких глава. Пострадало је у Првом светском рату од зверстава, при упаду аустроугарске војске у Мачву.

Галерија

Демографија 
У насељу Баново Поље живи 1294 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,8 година (41,1 код мушкараца и 42,4 код жена). У насељу има 444 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,65.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији